Матриця: Перезавантаження (The Matrix Reloaded: The Album) — альбом саундтреку 2003 року до однойменного фільму. Дводисковий альбом є незвичним серед випусків саундтреків тим, що включає окремі диски для пісень фільму та партитури, тоді як в переважній більшості до фільмів видають пісні та партитуру як окремі альбоми з одним диском.

Диск 1 (49:17)

Диск 2 (41:28)

Джерела 
 The Matrix Reloaded (2003) — Soundtracks — IMDb 
 The Matrix Reloaded: The Album (Music from the Motion Picture) 
Матриця (фільм)
музичні альбоми 2003